est la formule brute de plusieurs isomères.

 1-méthylinosine, numéro CAS 
 2'-O-méthylinosine, numéro CAS